Nasma, une commune rurale située dans le département de Fara de la province des Balé au Burkina Faso ;
Nasma Navás, 1930 : un genre d’insectes de la famille des Myrmeleontidae.